Henk Nijdam – ciclista su strada e pistard olandese
 Jelle Nijdam – ex ciclista su strada e pistard olandese
 Robert Nijdam – allenatore di pallamano ed ex giocatore di pallamano olandese
 Trijntje Nijdam – giusta tra le Nazioni olandese